Сен-Кристо́ф-сюр-Рок, Сен-Крістоф-сюр-Рок () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 55 км на захід від Пуатьє, 17 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 590,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Кристоф-сюр-Рок на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-сюр-Рок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр